Ю́рий Васи́льевич Я́ковлев (25 апреля 1928, Москва, СССР — 30 ноября 2013, Москва, Россия) — советский и российский актёр театра и кино; народный артист СССР (1976), лауреат Государственной премии Российской Федерации (1995), Государственной премии СССР (1979) и Государственной премии РСФСР им. К. С. Станиславского (1970), кавалер ордена Ленина (1988).

Один из самых популярных актёров Советского Союза, исполнитель более ста пятидесяти ролей в театре и кино. Мастер как комедийного («Гусарская баллада», «Иван Васильевич меняет профессию», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Кин-дза-дза»), так и драматического («Идиот», «Опасный поворот», «Любовь земная») жанров. Был ведущим артистом Театра имени Е. Б. Вахтангова в период его расцвета.

Биография 

Родился 25 апреля 1928 года, в Москве в семье юриста Василия Васильевича и медсестры Ольги Михайловны Яковлевых.

С началом Великой Отечественной войны семью эвакуировали в Уфу, где Юрий работал вместе с матерью в госпитале. По возвращении в Москву в 1943 году учился в вечерней школе, работал помощником механика в гараже посольства США, увлекался дипломатией и иностранными языками, собираясь поступать в МГИМО.

Однако в 1948 году решил подать документы во ВГИК. Приёмная комиссия сочла внешность абитуриента «некиногеничной», и тогда Яковлев поступил в Щукинское училище на курс Цецилии Мансуровой, которое окончил в 1952 году, сразу же поступив на службу в Театр Вахтангова.

В 1953 году дебютировал в кино в первом албанском художественном фильме «Великий воин Албании Скандербег» Сергея Юткевича, удостоенном специальной премии на 7-м Каннском кинофестивале.

Первой крупной киноролью, прославившей молодого актёра, стала роль князя Мышкина в фильме «Идиот» (1958) Ивана Пырьева, которую он с успехом играл и на театральной сцене. За спиной Яковлева более 70 фильмов и главные роли в картинах ведущих советских режиссёров (Леонид Гайдай, Эльдар Рязанов, Георгий Данелия, Татьяна Лиознова, Владимир Басов и другие).

С конца 1950-х годов занимался также закадровым озвучиванием фильмов, а затем и мультфильмов.

Болел за московский футбольный клуб «Спартак».

В последние годы жизни не снимался в кино, а заключительной ролью стал постаревший Ипполит в продолжении «Иронии судьбы» (2007), снятом спустя 32 года после выхода первого фильма.

Последний раз появился на публике 5 ноября 2013 года на благотворительном концерте-премии Фонда «Артист».

Скончался на 86-м году жизни 30 ноября 2013 года в Москве в одной из московских больниц после продолжительной болезни. Причиной смерти стал сердечный приступ или отёк лёгких. Прощание с актёром состоялось 3 декабря 2013 года в Театре имени Вахтангова. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Семья 

 Дед — Василий Николаевич Яковлев, купец, был крупным производителем обуви для воронежского населения, гласным Воронежской городской Думы; владел лавками на площади у Смоленского собора.
 Отец — Василий Васильевич Яковлев, юрист, родился в Воронеже. Мать — Ольга Михайловна Иванова, медсестра, родилась в Таганроге.
 Первая жена (1952—1961) — Кира Андреевна Мачульская, врач.
 Дочь — Алёна Яковлева (род. 1961), актриса Театра сатиры, народная артистка РФ (2008). 
 Внучка Мария Козакова (род. 1992), актриса Театра сатиры.
 Вторая жена (1961—1964) — Екатерина Райкина, актриса, заслуженная артистка РСФСР (1976).
 Сын — Алексей Яковлев (род. 1961), актёр Театра им. Ермоловой, ныне бизнесмен. 
 Внучка Елизавета (род. 2003).
 Третья жена — Ирина Леонидовна Сергеева, заслуженный работник культуры РФ, заведующая Музеем Театра имени Вахтангова.
 Сын Антон Яковлев (род. 1969), режиссёр, актёр, сценарист. Художественный руководитель Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя 
 Внуки — Андрей (род. 1992) и Пётр (род. 1999), внучка — Варвара (род. 2014).

Творчество

Роли в Театре имени Е. Б. Вахтангова 

  — «Отверженные» по В. Гюго; режиссёр А. Ремизова — 2-й жандарм
 1952 — «Сирано де Бержерак» Э. Ростана; режиссёр Н. Охлопков — гвардеец
 1952 — «Два веронца» У. Шекспира; режиссёр Е. Симонов — Турио
 1952 — «Много шума из ничего» У. Шекспира; режиссёр И. Рапопорт, художник В. Рындин, музыка Т. Хренникова — Кисель
  — «Великий государь» В. Соловьёва; режиссёр Б. Захава — Вельский
 1953 — «Европейская хроника» А. Арбузова; режиссёр Е. Симонов — Рослен 1953 — «Раки» С. Михалкова; режиссёры Р. Симонов, Б. Захава — Ленский 1953 — «Макар Дубрава» А. Корнейчука; режиссёр И. Рапопорт — Кондрат  — «Горя бояться — счастья не видать» С. Маршака; режиссёр Е. Симонов, художник К. Юон — Заморский Принц 1954 — «Перед заходом солнца» Г. Гауптмана; режиссёр А. Ремизова — Советник 1954 — «Глубокие корни» Д. Гоу, А. Д’Юссо; режиссёр Р. Симонов — Рой Максуэлл  — «Да, вот она — любовь» В. Кетлинской; режиссёр Е. Симонов — Рябчиков  — «Фома Гордеев» по М. Горькому; режиссёр Р. Симонов — Жан Звонцов 1956 — «Ромео и Джульетта» У. Шекспира; режиссёр И. Рапопорт, художник В. Рындин — Бенволио 1956 — «Филумена Мартурано» Э. де Филиппе; режиссёр Е. Симонов — Риккардо  — «Город на заре» А. Арбузова; режиссёр Е. Симонов — Вениамин Альтман  — «Идиот» по Ф. Достоевскому; режиссёр А. Ремизова — Очаровательный князь  — «Стряпуха» А. Софронова; режиссёр Р. Симонов — Андрей Пчёлка  — «Дамы и гусары» А. Фредро; режиссёр А. Ремизова — Майор 1960 — «Пьеса без названия» А. Чехова; режиссёр А. Ремизова — Трилецкий  — «Стряпуха замужем» А. Софронова — Андрей Пчёлка 1961 — «Русский лес» по Л. Леонову — Китель  — «Живой труп» Л. Толстого; режиссёр Р. Симонов — Каренин 1962 — «Двое на качелях» У. Гибсона; режиссёр Д. Андреева — Джерри Райан  — «Принцесса Турандот» К. Гоцци; режиссёр Р. Симонов — Панталоне  — «Ливень» Б. Войтехова; режиссёр М. Астангов — Иван
 1964 — «Миллионерша» Дж. Б. Шоу; режиссёр А. Ремизова — Доктор-египтянин
  — «Правда и кривда» М. Стельмаха; режиссёр Р. Симонов — Заднепровский
 1965 — «Насмешливое моё счастье» Л. Малюгина; режиссёр А. Ремизова — Антон Чехов
  — «Конармия» И. Бабеля; режиссёр Р. Симонов — Хлебников
  — «Планета надежды» А. Коломийца; режиссёр Е. Симонов — Интеллигент
  — «На всякого мудреца довольно простоты» А. Островского; режиссёр А. Ремизова — Глумов
  — «Память сердца» А. Корнейчука; режиссёр Е. Симонов — Террачини
  — «Здравствуй, Крымов» Р. Назарова; режиссёр А. Ремизова — Крымов
 1971 — «Выбор» А. Арбузова; режиссёр Л. Варпаховский — Двойников
  — «Шаги командора» В. Коростылёва; режиссёр А. Ремизова — Николай I
  — «День-деньской» А. Мишарина; режиссёр Е. Симонов — Семеняка
 1974 — «Маленькие трагедии» А. С. Пушкина; режиссёр Е. Симонов — Моцарт
  — «Господа Глембаи» М. Крлежа; режиссёр М. Белович — Леон Глембай
  — «Неоконченный диалог» В. Чичкова; режиссёр Е. Симонов — Сальвадор Альенде
  — «Гибель эскадры» А. Корнейчука; режиссёр Е. Симонов — Адмирал Гранатов
  — «Дела давно минувших дней» Н. Гоголя; режиссёр А. Ремизова — Автор
  — «Великая магия» Э. де Филиппо; режиссёр М. Белович — Калоджеро
 1979 — «Леший» А. Чехова; режиссёр Е. Симонов — Хрущов
  — «Анна Каренина» по Л. Толстому; режиссёр Р. Виктюк — Каренин
  — «Три возраста Казановы» М. Цветаевой; режиссёр Е. Симонов — старый Казанова
  — «Кабанчик» В. Розова; режиссёр А. Шапиро — Василий Прокофьевич
  — «Стакан воды» Э. Скриба; режиссёр А. Белинский — Болингброк
  — «Уроки мастера» Д. Паунелла; режиссёр Р. Виктюк — Сергей Прокофьев
  — «Без вины виноватые» А. Островского; режиссёр П. Фоменко — Дудукин
  — «Весёлые парни» Н. Саймона; режиссёр А. Житинкин — Вилли Кларк
  — «Пиковая дама» по А. Пушкину; режиссёр П. Фоменко — Гусар, Граф Сен-Жермен / Англичанин / Чекалинский
  — «Чудо Святого Антония» М. Метерлинка; режиссёр П. Фоменко — Ашиль
  — «Чайка» А. Чехова; режиссёр П. Сафонов — Сорин
  — «Пристань» («Тёмные аллеи») по мотивам произведений Б. Брехта, И. Бунина, Ф. Достоевского, Ф. Дюрренматта, А. Миллера, А. Пушкина, Э. де Филиппо — Николай Алексеевич

Фильмография 

  — Великий воин Албании Скандербег — воин
 1953 — Толстый и тонкий (короткометражный) — Тонкий
  — На подмостках сцены — Чахоткин, актёр
  — Необыкновенное лето — Василий Дибич, поручик
  — Ветер — Леонид Закревский, поручик
 1958 — Идиот — Лев Николаевич Мышкин, князь
  — Заре навстречу — Пётр Григорьевич Сапожков
  — Человек ниоткуда — Владимир Поражаев, антрополог
 1961 — Суд сумасшедших — Рихард Старк, журналист
  — Гусарская баллада — поручик Ржевский
 1962 — Большая дорога — поручик Поливанов
  — Лёгкая жизнь — Александр Петрович Бочкин
  — Русский лес — Киттель, немецкий офицер
 1965 — Друзья и годы — Юрий Павлович Державин  — Выстрел — граф 1966 — Девочка на шаре — отец Дениски  — Анна Каренина — Стива Облонский, брат Анны 1967 — Крыжовник — Павел Константинович Алёхин, помещик  — Крах — Андрей Павлович Фёдоров / Мухин  — Король-олень — король Дерамо 1969 — Сюжет для небольшого рассказа — Игнатий Потапенко  — Чайка — Борис Алексеевич Тригорин  — Опасный поворот — Роберт Кэплен 1972 — Схватка — Иоахим, немецкий инженер  — Иван Васильевич меняет профессию — Иван Васильевич Бунша, управдом / царь Иван Васильевич Грозный 1973 — Много шума из ничего (нет в титрах)
  — Любовь земная — Тихон Иванович Брюханов, секретарь райкома 1974 — Обещание счастья (новелла № 1 «Ночь в октябре») — писатель  — Ирония судьбы, или С лёгким паром! — Ипполит Георгиевич, жених Нади  — Судьба — Тихон Иванович Брюханов 1977 — Юлия Вревская — великий князь Николай Николаевич Старший  — Бархатный сезон — де Брашен, миллионер 1978 — Три ненастных дня — Игорь Васильевич Корнилов, полковник милиции, следователь 1979 — Поэма о крыльях — Игорь Сикорский  — Идеальный муж — сэр Роберт Чилтерн 1980 — Три года — Григорий Николаевич Панауров  — Мы, нижеподписавшиеся — Юрий Николаевич Девятов 1981 — Бешеные деньги — Иван Петрович Телятев 1981 — Карнавал — Михаил Иосифович Соломатин, отец Нины  — Битва за Москву — Петровский, генерал  — Левша — царь Николай I 1986 — Кин-дза-дза! — Би, пацак 1986 — Время сыновей — Антон Васильевич Дубцов, академик  — К расследованию приступить (фильм 2-1 «Клевета») — Антон Михайлович Звягинцев 1987 — Претендент — Билли Хадсон  — Штаны — Даниил Семёнович Бацанов, актёр  — Ловушка для одинокого мужчины — комиссар полиции  — Машенька — Антон Сергеевич Подтягин 1991 — Плащаница Александра Невского — Николай Уваров, профессор 1991 — Семь дней после убийства — Михаил Романович, генерал 1991 — Дело — князь  — Гардемарины — III — Степан Апраксин 1992 —  — Мелочи жизни — Андрей Николаевич Самофалов, политик 1992 — Милостивые государи — автор / комик / «Милостливый государь» / Колпаков / доктор 1992 — Танцующие призраки — отец Игоря  — Дети чугунных богов — генерал 1993 — Супермен поневоле, или Эротический мутант — отец Анатолия 1993 — Трагедия века — Петровский, генерал (хроника из «Битва за Москву»)
 1997 — Графиня де Монсоро — барон де Меридор 1998 — Старые песни о главном 3 — Иван Васильевич Бунша, заместитель главы администрации района / царь Иван Грозный  — Дракоша и компания (37-я серия) — профессор  — Первый скорый (музыкальный фильм) — Ипполит Георгиевич, бывший жених Нади  — Ирония судьбы. Продолжение — Ипполит Георгиевич, бывший муж Нади Телеспектакли 

  — Много шума из ничего — Кисель  — Город на заре — Альтман  — Интервью у весны (из спектакля «Стряпуха замужем») — Андрей Пчёлка  — Бабушкин роман — Антон Планшар 1963 — Три тетради
  — Под каштанами Праги — Тихий  — Коллекция Капы — Севастьянов 1966 — Рассказы Веры Кетлинской
  — Курьер Кремля — Вацлав Воровский
  — Портрет Дориана Грея — лорд Генри Уоттон
  — А вы, товарищ? — председатель
 1969 — Фауст — Мефистофель
  — Драма на охоте — Сергей Петрович Камышев
 1970 — Забыть своё прошлое
  — На всякого мудреца довольно простоты — Глумов
 1971 — Принцесса Турандот — Панталоне
  — Память сердца — Антонио Террачини
  — Миллионерша — доктор-мусульманин
  — Конармия — Афанасий Хлебников
 1975 — Насмешливое моё счастье — Антон Павлович Чехов
  — Дамы и гусары — майор
  — По страницам «Голубой книги» — автор
  — Вечер старинных русских водевилей (водевиль «Дайте мне старуху») — Логин Осипович Пустернак
 1978 — Вечер воспоминаний — Евгений Александрович Сведомский, пианист
 1978 — Игра — Майло Тиндл
  — Господа Глембаи — Леон Глембай
 1979 — Поросячья этика — Джефф Питерс
  — Альманах сатиры и юмора (интермедия «Шубка»)
 1980 — Великая магия — Калоджеро ди Спелта
 1980 — История кавалера де Грие и Манон Леско — отец де Грие
  — Леший — Хрущов
 1981 — Кража — Томас Чалмерс
  — Потоп — Фрэзер
  — Этот фантастический мир (выпуск № 10 «Знак Саламандры») — Битти, брандмейстер
  —  — Игра в детектив — автор криминальных романов
 1987 — Мастер — Воланд
  — Кругосветное путешествие Бертольда Брехта
  — Роковые яйца — автор / профессор Персиков
  — Без вины виноватые — Нил Стратоныч Дудукин
  — Пристань (отрывок 5 «Тёмные аллеи») — Николай Алексеевич

Озвучивание фильмов 

  — Баллада о солдате — голос за кадром (нет в титрах)
 1959 — Чайковский (документальный) — читает текст «за Чайковского»
  — Евгения Гранде — голос от автора
  — Чужой бумажник (короткометражный) — голос за кадром
 1962 — Большая дорога — голос от автора
  — Учитель из Виджевано — Антонио Момбелли (роль А. Сорди)
 1963 — Русское чудо — читает русский текст
 1963 — Пропало лето — голос за кадром (нет в титрах)
  — Как вас теперь называть? — читает перевод
  — Берегись автомобиля — голос за кадром
  — Лесная симфония (документальный) — читает текст
  — Гимнастёрка и фрак (документальный) — читает текст
  — Красная палатка — Амундсен (роль Ш. Коннери)
 1969 — Посол Советского Союза — Юлиус Хельмер, финансист (роль Г. Цилинского)
  — Старики-разбойники — читает текст
 - — Потоп — Михал Володыевский (роль Т. Ломницкого)
 1974 — Обещание счастья — текст от автора
 1974 — Мосфильму 50 (документальный) — читает текст
  — Художник Илья Глазунов (документальный) — читает текст
  — Сказание о храбром витязе Фэт-Фрумосе — дракон Лаур-Балаур (роль И. Унгуряну)
  — Право первой подписи — читает текст
  — А. П. Чехов. Чайка (документальный) — читает письма Чехова
 - — Путешествие к Чехову (документальный) — читает фрагменты чеховских произведений
  — Анна Павлова — Альфред Батт (роль Б. Форсайта)
 1985 — Джинджер и Фред — Пиппо Боттичелла («Фред») (роль М. Мастроянни)
 1985 — Страховой агент — голос за кадром
  — Загон — президент Мухаммед (роль А. Фуддаха)
 1987 — Избранник судьбы — текст от автора
  — Физики — читает текст
  — Ближний круг — профессор Бартнев (роль Ф. Шаляпина)
  — Давайте без фокусов! — читает текст
 1992 — Летние каникулы Антона Чехова (документальный) — читает фрагменты писем и произведений Чехова
  — Воровка — читает текст
  — Старые песни о главном 1 — читает текст
  — Корабль двойников — читает текст
 Путешествие по Пушкинской Москве — от автора

Озвучивание мультфильмов 

  — Книга джунглей — Шер-Хан (дубляж студии «Пифагор», 2007 г.)
  — Синяя птица — дедушка  — Фаэтон — сын Солнца — космонавт  — Похождения Чичикова. Манилов — читает текст  — Парта Гугуцэ — директор школы  — Муми-тролль и другие — Снусмумрик  — Отражение — читает текст 1981 — Халиф-аист — визирь халифа 1981 — Приключения Васи Куролесова — капитан Болдырев  — Старуха, дверь закрой! — читает текст 1982 — Отчего кошку назвали кошкой — читает текст  — Воспоминание о будущем (Фитиль № 287) — читает текст 1986 — Улыбка Леонардо да Винчи — читает текст  — Самовар Иван Иваныч — читает текст  — Остров сокровищ — Бен Ганн  — Музыкальный магазинчик — читает текст 1989 — Рождение Эрота — Зевс 1991 — Иван-царевич и Серый Волк — читает текст Литературно-поэтические записи, радиоспектакли 

 А. Грин «Алые паруса» (Клуб знаменитых капитанов) — Артур Грэй А. Дюма «Три мушкетёра» (режиссёр Р. Иоффе) — от автора / герцог Бекингем (1960)
 С. Лем «Звёздные дневники Ийона Тихого» — Тарраканин (1988)
 И. Бабель «Конармия» (радиоспектакль)
 А. Сафронов «Стряпуха» (радиоспектакль)
 Э. де Филиппо «Великая магия» (радиоспектакль)
 Э. Скриб «Стакан воды» (радиоспектакль)
 Стендаль «Пармская обитель» (радиоспектакль)
 И. Гёте «Фауст» (радиоспектакль)
 Е. Шварц «Тень» (радиоспектакль)
 И. Ильф, Е. Петров «12 Стульев» (радиоспектакль) — Киса Воробьянинов И. Гончаров «Обломов» (радиоспектакль)
 А. Чехов «Дуэль» (радиоспектакль)
 Вс. Ильинский «Левитан и Чехов» (радиоспектакль)
 Ж. Сименон «Тайна голубой комнаты» (радиоспектакль)
 Ю. Смолич «Мир хижинам, война дворцам» (радиоспектакль)
 Л. Малюгин «Насмешливое моё счастье» (радиоспектакль)
 А. Островский «Без вины виноватые» (радиоспектакль)
 М. Чулков «Пригожая повариха» (радиоспектакль)
 «Русские народные сказки» (аудиокнига)
 А. Пушкин «Дубровский» (аудиокнига)
 М. Булгаков «Собачье сердце» (аудиокнига)
 М. Булгаков «Театральный роман» (аудиокнига)
 Ги де Мопассан «Мисс Гарриет» (аудиокнига)
 Э. По «Золотой жук» (аудиокнига)
 В. Уильямс «Ада Даллас» (аудиокнига)
 «Сказки Шарля Перро» (аудиокнига)
 А. Дюма «Дама с камелиями» (аудиокнига)
 Дж. Голсуорси «Сага о Форсайтах» (аудиокнига)

 Озвучивание грампластинок 
 «Приключения кузнечика Кузи на планете Туами» — астронавт Рэл «Лебединое озеро» — принц Зигфрид «Остров сокровищ» — от автора «Бом-Бом-Бом, Открывается альбом…» — читает текст «Письма 1878—1888 гг.» — П. И. Чайковский. Литературно-музыкальная композиция.

 Клипы 
 1994 — «Агата Кристи» (песня «Сказочная тайга») — камео Участие в документальных фильмах 
 2000 — Николай Гриценко (из цикла телепрограмм канала «ОРТ» «Чтобы помнили»)
 2005 — Иван Васильевич меняет профессию (из авторского цикла передач о советском кинематографе «Рождение легенды»)
 2006 — Ирония судьбы Барбары Брыльской. Продолжение
 2006 — Три с половиной жизни Ивана Пырьева
 2007 — Жизнь без вранья. Евгений Матвеев
 2008 — Кин-дза-дза! Территория Данелии (из серии документальных фильмов в цикле передач «Живая история» телекомпании «Петербург — 5 канал»)
 2008 — Ирония судьбы, или С лёгким паром! (из цикла телепередач телеканала «СТБ»)
 2009 — Гусарская баллада (из цикла телепередач телеканала «СТБ»)
 2009 — Иван Васильевич меняет профессию (из цикла телепередач телеканала «СТБ»)
 2012 — Покровские ворота (из цикла телепрограмм «Тайны советского кино»)

 Книги 
 Яковлев Ю. Альбом судьбы моей. — М.: Искусство, 1997. — 288 с. — ISBN 5-210-01364-2.
 Яковлев Ю. Между прошлым и будущим. — М.: Астрель; АСТ, 2003. — 320 с. — ISBN 5-17-021054-X, ISBN 5-271-07462-5.

 Награды и премии 

Государственные награды:
 Заслуженный артист РСФСР (1961) — за заслуги в области советского театрального искусства Народный артист РСФСР (1968) — за заслуги в области советского театрального искусства Государственная премия РСФСР имени К. С. Станиславского (1970) — за исполнение ролей в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского Народный артист СССР (1976) — за большие заслуги в области советского театрального искусства орден Трудового Красного Знамени (1978) — за заслуги в развитии советского театрального искусства и в связи с 50-летием со дня рождения Государственная премия СССР в области литературы, искусства и архитектуры (1979) — за кинодилогию «Любовь земная» и «Судьба» орден Ленина (1988) — за большие заслуги в развитии советского театрального искусства и в связи с шестидесятилетием со дня рождения Государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства (1995) — за спектакль Государственного академического театра имени Евг. Вахтангова «Без вины виноватые» по пьесе А. Н. Островского орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (1996) — за заслуги перед государством и выдающийся вклад в развитие театрального искусства Благодарность Президента Российской Федерации (1998) — за большой личный вклад в развитие отечественного театрального искусства и в связи с 70-летием со дня рождения Премия президента Российской Федерации в области литературы и искусства (2004) — за выдающийся творческий и научный вклад в художественную культуру России орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (2008) — за выдающиеся заслуги в развитии отечественного театрального и кинематографического искусства, многолетнюю творческую деятельностьДругие награды премии:
 Победитель конкурса-смотра «Золотые маски», награждён знаком «Серебряная маска» за лучшее исполнение мужской роли (Сальвадор Альенде, «Неоконченный диалог») (1976)
 Золотая медаль имени А. П. Довженко — за фильм «Судьба» (1978)
 Театральная премия «Хрустальная Турандот» (1998)
 Кинофестиваль «Виват кино России!» в Санкт-Петербурге (Премия «За верность идеалу в искусстве») (1998)
 Премия деловых кругов «Кумир» — за высокое служение искусству (1999)
 Кинофестиваль «Амурская осень» в Благовещенске (Специальный приз «За честь и достоинство») (2005)
 Международная премия Станиславского (Международный Фонд К. С. Станиславского, 2006)
 Памятная медаль «150-летие А. П. Чехова» (2010)
 Российская национальная актёрская премия имени Андрея Миронова «Фигаро» (2011)
 Премия зрительских симпатий «Звезда театрала» в номинации «Легенда сцены» (2013)
 Актёру установлена звезда на Звёздной аллее киноактёров в Анапе
 Почётный член Российской академии художеств

 Память 
 25 апреля 2019 года в день рождения Юрия Яковлева состоялось открытие мемориальной доски по адресу Плотников переулок, дом 10, где актёр жил с 1980 года. Скульпторы — Дарья Успенская и Виталий Шанов.
 6 сентября 2022 года на Арбате открыт групповой памятник Василию Лановому, Владимиру Этушу и Юрию Яковлеву, расположенный во дворе у Симоновской сцены Вахтанговского театра. По задумке скульптора Филиппа Трушина и главного художника театра Максима Обрезкова, в сюжете памятника отражена беседа между ведущими артистами по пути в театр.

 «Юрий Яковлев. „Баловень судьбы“» («Первый канал», 2008)
 «Юрий Яковлев. „Царь. Очень приятно!“» («Первый канал», 2013)
 «Юрий Яковлев. „Последняя пристань“» («Первый канал», 2014)
 «Юрий Яковлев. „Последний из могикан“» («ТВ Центр», 2015)
 «Юрий Яковлев. „Легенды кино“» («Звезда», 2016)
 «Юрий Яковлев. „Последний день“» («Звезда», 2018)
 «Юрий Яковлев. „Судьба за кадром“» («Мир», 2018)
 «Юрий Яковлев. „Распустились тут без меня!“» («Первый канал», 2018)
 «Юрий Яковлев. „Диагноз: донжуан“» («ТВ Центр», 2020)
 «Юрий Яковлев. „Я хулиган не только в кино“» («ТВ Центр», 2020)
 «Ирония судьбы. С любимыми не расставайтесь…» («Первый канал», 2020)

 Примечания 

 Литература 
 Касьянова Л. И. Юрий Яковлев. — М.: Союз кинематографистов СССР, 1988.
 Баженова Л. Юрий Яковлев // Театр имени Евг. Вахтангова / Ред.-составитель Б. М. Поюровский''. — М.: Центрполиграф, 2001. — С. 384—396. — ISBN 5-227-01251-2.
 Ф. И. Раззаков. Досье на звёзд. Кумиры всех поколений. — М.: Эксмо-Пресс, 1999. — С. 624.

Ссылки 

 Юрию Яковлеву к 50-летию — стихотворение В. Высоцкого
 Последняя пристань. Памяти Юрия Яковлева
 
 
 

Лауреаты премии Президента Российской Федерации
Лауреаты премии «Кумир»
Персоналии:Театр имени Е. Б. Вахтангова
Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Почётные члены РАХ
Юрий Васильевич
Умершие от сердечной недостаточности
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Лауреаты премии Президента Российской Федерации в области литературы и искусства